DFS Classic 2007 — 26-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Бирмингеме (Великобритания) и являющегося частью тура WTA в рамках серии соревнований 3-й категории.

В 2007 году турнир прошёл с 11 по 17 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Вера Звонарёва
 в парном разряде —  Елена Янкович и  Ли На

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Мария Шарапова (№ 2 в мире на тот момент); россиянка с минимальными проблемами прошла путь до финала, но в титульном поединке не смогла справиться со второй сеянной: Еленой Янкович. Сильнейшей несеянной участницей соревнования стала ещё одна россиянка: Елена Лиховцева, единственная из этой группы участниц добравшаяся до четвертьфинала. Прошлогодняя чемпионка — Вера Звонарёва — не защищала свой титул.

Парный турнир собрал немало квалифицированных специалистов этом виде игры, а борьба за титул свелась к матчу четырёх китаянок: представительницы Тайваня Чжань Юнжань и Чжуан Цзяжун взяли верх над Сунь Тяньтянь и американкой Мейлен Ту по итогам двух сетов. Сунь и Ту стали единственными участницами полуфиналов, которые при формировании сетки не получили статус сеянных. Прошлогодние чемпионки — Елена Янкович и Ли На — защищали свой прошлогодний титул, но не смогли доиграть даже один матч.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Елена Янкович обыграла  Марию Шарапову со счётом 4-6, 6-3, 7-5.
 Янкович выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
 Шарапова уступает свой 2-й финал в сезоне и 6-й за карьеру туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= О.Говорцова
| RD1-score03-1=69
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Е.Бирнерова
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=67

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Ц.Янь
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К.Деллакква
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Л.Гренвилл
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= Э.Данилиду
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=11
| RD1-team09= О.Пучкова
| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=0
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А.Кербер
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А.Спирс
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А.Ролле
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Н.Кавадей
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= В.Бардина
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 

| RD2-team01= Д.Гантухова
| RD2-seed01=3
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-team02= О.Говорцова
| RD2-seed02=Q
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-team03= К.Деллакква
| RD2-seed03= 
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-team04= Э.Данилиду
| RD2-seed04=15
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-team05= А.Кербер
| RD2-seed05= 
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-team06= А.Ролле
| RD2-seed06= 
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-team07= Н.Кавадей
| RD2-seed07=WC
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-team08= М.Бартоли
| RD2-seed08=5
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-team01= Д.Гантухова
| RD3-seed01=3
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-team02= Э.Данилиду
| RD3-seed02=15
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-team03= А.Кербер
| RD3-seed03= 
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3= 
| RD3-team04= М.Бартоли
| RD3-seed04=5
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-team01= Д.Гантухова
| RD4-seed01=3
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=5
| RD4-team02= М.Бартоли
| RD4-seed02=5
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=7
}}

 Секция 3 

 Финальные раунды 

 Парный турнир 
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун''' обыграли  Сунь Тяньтянь /  Мейлен Ту со счётом 7-6(3), 6-3.
 Чжань выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Чжуан выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 DFS Classic
 WTA Тур 2007
 WTA 3-я категория

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2007 года
2007